Fremdsprachenkorrespondent steht für:

 Euro-Fremdsprachenkorrespondent, ein Ausbildungsberuf an Berufsfachschulen in Deutschland
 Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent, öffentlich-rechtlich anerkannter Weiterbildungsabschluss in Deutschland

Siehe auch:
 Korrespondent (Begriffsklärung)